Das Damendoppel der Asienspiele 2018 war ein Tennisturnier in Palembang, das vom 20. bis 25. August 2018 stattfand.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

Tennis
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Palembang
2018 Damendoppel